Casa is het Spaanse woord voor huis.
Casa of CASA kan verwijzen naar:
 Casa (Arkansas), plaats in de Amerikaanse staat Arkansas.
 Casa (winkelketen), Belgische winkelketen.
 Construcciones Aeronáuticas (S.A.), afgekort CASA, vliegtuigfabriek in Spanje (1923-2009).
 Casa Amsterdam, voorheen Casa 400, hotel, deels ook studentenflat.